Exposed může znamenat:

 Exposed (album, Mike Oldfield) – druhé živé album britského multiinstrumentalisty Mika Oldfielda z roku 1979
 Exposed (video) – videozáznam z koncertu Mika Oldfielda z roku 1979
 Exposed (Kiss) – hudební video skupiny Kiss nahrané v roce 1987